Семь кораблей Королевского флота назывались HMS Royal Oak, в честь дуба, в котором король Карл II спрятался перед побегом из страны во время гражданской войны. Ещё один переименован на стапеле:

 HMS Royal Oak — 76-пушечный линейный корабль корабль 2 ранга; спущен на воду в 1664 , сожжён голландцами в 1667 во время рейда на Медвей.
 HMS Royal Oak — 70-пушечный линейный корабль корабль 3 ранга; спущен на воду в 1674, перестраивался в 1690, 1713, 1741. В 1741 перестроен в 64-пушечный корабль 4 ранга. Плавучая тюрьма с 1756 по 1763, разобран в 1764.
 HMS Royal Oak — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1769 , использовался как плавучая тюрьма с 1796. Переименован в HMS Assistance в 1805, разобран в 1815.
 HMS Royal Oak планировался как 74-пушечный корабль 3 ранга, но переименован HMS Renown перед спуском на воду в 1798.
 HMS Royal Oak — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1809, на рейдовой службе с 1825, разобран в 1850.
 HMS Royal Oak — броненосный фрегат; спущен на воду в 1862, продан на металлом в 1885.
 HMS Royal Oak — додредноутный линкор типа Royal Sovereign; спущен на воду в 1892 , отправлен на слом в 1914.
 HMS Royal Oak (08) — линкор типа Revenge; спущен на воду в 1914 , потоплен на якоре в 1939 в Скапа-Флоу.